CBS Records puede referirse a:

 CBS Records International: La primera compañía discográfica de la multi-cadena estadounidense de televisión CBS también simplemente llamada CBS Records.
 CBS Records (2006): La segunda compañía discográfica de la misma cadena de televisión CBS, fundada en el 2006.
 CBS Associated Records: Una etiqueta de impresión de la misma CBS en la década de 1980 a principios de 1990.
 CBS Masterworks Records: Discográfica de la misma CBS, que actualmente se llama Sony Classical Records.
 CBS Discos: Discográfica perteneciente a la misma CBS, que difunde música en español, actualmente llamada Sony Music Latin.